Personer med efternamnet Kristiansson och liknande:

Kristiansson
Anders Kristiansson
Anton Kristiansson
Axel Kristiansson
Calle Kristiansson
Daniel Kristiansson
 Gunnel Kristiansson
 Johanna Kristiansson
Kerstin Kristiansson Karlstedt
Lars Kristiansson
 Mattias Kristiansson
Stefan Kristiansson
Svante Kristiansson

Kristjánsson
Björn Kristjánsson
Guðjón Arnar Kristjánsson

Svenska efternamn
Sonnamn